Trofej Urpo Ylönena je ocenění ve finské hokejové lize SM-liiga. Cena je udělována pro nejlepšího brankáře ligy.

Vítězové 

Trofeje a ocenění SM-liigy